Milram bezeichnet:

 Milram (Marke),  Käse- und Milchproduktmarke
 ehemalige Radsportmannschaft, die vom selbigen Unternehmen gesponsert wurde, siehe Team Milram